Таню́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Тулузи, 24 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 285 осіб у працездатному віці (15-64 років) 206 були активні, 79 — неактивні (показник активності 72,3%, у 1999 році було 63,9%). З 206 активних працювали 192 особи (110 чоловіків та 82 жінки), безробітних було 14 (5 чоловіків та 9 жінок). Серед 79 неактивних 16 осіб було учнями чи студентами, 41 — пенсіонером, 22 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 513,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Танюс на сайті французького Національного інституту географії
 Танюс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Танюс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Танюс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Танюс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн